Giordano Colombo (1943) – cantante italiano
 Giordano Colombo (1985) – musicista, arrangiatore e produttore discografico italiano